Иловка — топоним в России:
 Иловка — село в Алексеевском районе Белгородской области;
 Иловка — деревня, Демянский район Новгородской области;
 Иловка — деревня в Смоленском районе Смоленской области;
 Иловка — село, Зырянский район Томской области;
 Иловка — река в Псковской области.